Platygasterites är ett släkte av steklar. Platygasterites ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggesteklar
Platygasterites